Coldharbour Recordings — сублейбл, принадлежащий компании Black Hole Recordings. Был создан в 2005 году, и управляется DJ и продюсером Маркусом Шульцем. С самого начала своего существования лейбл принадлежал компании Armada Music, однако в июле-августе 2013 года лейбл стал независимым. В 2015 году лейбл присоединился к компании Black Hole.

С октября 2007 по 2012 год у лейбла был цифровой саблейбл Coldharbour Recordings Red.

Релизы

Ссылки 
 Coldharbour Recordings
 Coldharbour Recordings Facebook Page
 Coldharbour Recordings MySpace Page
 Coldharbour Recordings Twitter Page
 Coldharbour Recordings YouTube Page

Лейблы звукозаписи США